C19 steht für:
 COVID-19
Chrysler C19, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1938
 Hauptstraße C19, eine Straße in Namibia
 ICD-Code der Krebserkrankung Karzinom des rektosigmoidalen Übergangs, siehe Kolorektales Karzinom
 elektrische Steckverbindung, siehe Gerätestecker #Kaltgerätestecker (IEC-60320 C19/C20)
 Caldwell 19, ein offener Sternhaufen und astronomischer Nebel aus dem Caldwell-Katalog

C.19 steht für:
 Cierva C.19, Tragschrauber

C-19 steht für:
 2-8-0 Dampflokomotive der Baldwin Locomotive Works

C19